Allegro kan syfta på:

 Allegro (musik) – en musikalisk tempobeteckning
 segelbåtar konstruerade av Lars-Olof Norlin
 Allegro 27
 Allegro 30 
 Allegro 33 
 Allegro (tåg) – ett varumärke för snabbtågstrafik, se Riihimäki-Sankt Petersburg-banan
 Austin Allegro – en personbil tillverkad av British Leyland

Se även
 Alegro – en HVDC-förbindelse mellan de belgiska och tyska elnäten